Скрибнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1920—1941) — военнослужащий американского ВМС, участник Второй мировой войны.
  (1840—1889) — американский политический деятель.
 Скрибнер, Фрэнк Лэмсон (1851—1938) — американский ботаник, пионер фитопатологии в США и миколог.
; См. также
 Charles Scribner’s Sons — американское издательство.